Bòbila, forn d'una teuleria o d'una fàbrica de maons;
 Bòbila de Sugranyes, jaciment arqueològic dins el terme de Reus;
 La Bòbila, centre cultural de titularitat municipal de l'Hospitalet de Llobregat;
 Aiguamolls de la Bòbila, terreny pantanós dins el municipi de Santpedor.